de Jong kan som auktorsförkortning betyda:

 Jan Kornelis de Jong
 Rienk de Jong

Robotskapade auktorsförkortningar